BRL est un sigle qui peut signifier :
 Groupe BRL, un groupe issu de l'évolution de la Compagnie d'aménagement du Bas-Rhône et du Languedoc ;
 Bourail, une commune de Nouvelle-Calédonie.

BRL est un code qui peut signifiee :
 .

brl est un code qui peut signifier :
 réal, la monnaie du Brésil, selon la norme ISO 4217 (liste des codes des monnaies).

Code